Кубок Республики Башкортостан () — традиционный ежегодный предсезонный турнир по хоккею с шайбой, проводимый с 1999 года в городе Уфе. 

В ряде спортивных изданий фигурирует как один из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ. По результатам опроса, проведённого на сайте Чемпионат.com, Кубок Республики Башкортостан является предсезонным турниром, вызывающим наибольший зрительский интерес.

История 
С момента своего основания в 1999 году турнир носил название «Турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев», с 2001 года — «Кубок Президента Республики Башкортостан». Своё текущее название кубок получил в 2012 году. До строительства Уфа-Арены игры проходили во дворце спорта «Салават Юлаев». С 2007 года, после включения в число участников первого иностранного клуба ХК-36 из Словакии, турнир носит статус международного. В 2015 году розыгрыш кубка не проводился.

Правила проведения 

На турнире используется старая система начисления очков. За победу команда получает два очка, одно за ничью и ноль за поражение. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм. После каждого матча проводится серия буллитов из трёх штрафных бросков, не влияющая на положение в турнирной таблице. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Республики Башкортостан. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными кубками.

Номинации 
По окончании первенства хоккеистам присуждаются награды в следующих номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир». Победители устанавливаются путём опроса тренеров команд и судейской коллегии.

Участники и итоговые места

Результаты матчей

Призовой фонд 
В 2014 году приз за третье место составил 500 000 рублей, за второе — 750 000, победитель получил 1 000 000 рублей.

Трансляция 
Трансляции матчей ведутся на телеканалах КХЛ-ТВ и БСТ.

См. также 
 Межсезонные хоккейные турниры

Примечания

Ссылки 
 История кубка // Официальный сайт ХК «Салават Юлаев»
 БСТ online // Трансляции матчей на телеканале БСТ
 Результаты матчей за все годы // Доступны в разделе «Архив»

Появились в 1999 году в России
Хоккей с шайбой в Башкортостане
Предсезонные хоккейные турниры
1999 год в Башкортостане
Спортивные соревнования в Уфе